Miejscowości w USA:
 Martinsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Martinsburg – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Martinsburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Martinsburg – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Martinsburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Martinsburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Martinsburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Berkeley
Gminy w USA:
 Martinsburg (ang. Martinsburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Martinsburg (ang. Martinsburg Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Martinsburg (ang. Martinsburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis